A 2008-as Formula Renault 3.5-szezon volt a sorozat negyedik szezonja, amelyet a Renault Sport rendezett meg. A bajnokság április 26-án kezdődött meg az Autodromo Nazionale Monza versenypályán és a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján fejeződött be október 19-én. A bajnoki címet Giedo van der Garde szerezte meg, őt Julien Jousse követte.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Összefoglaló

Végeredmény

Versenyzők
Pontrendszer

(1–3 a kvalifikáción elért pozíció, Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport weboldala (archív, 2008)

Formula Renault 3.5